Systrar kan avse:

 Systrar 1968 – en svensk miniserie i tre avsnitt som hade premiär i Sveriges Television 2018
 Systrar (TV-serie) – amerikansk TV-serie från 1991, originaltitel Sisters
 Systrar (1999) – en svensk kortfilm från 1999 av Jesper Dagöö
 Systrar (film) – en rysk långfilm från 2001, originaltitel Sjöstry
 Systrar (2004) – en svensk kortfilm från 2004 av Madeleine Ekman